Chandigarh (stad), de hoofdstad van de Indiase deelstaten Punjab en Haryana
Chandigarh (unieterritorium), een unieterritorium van India